Campionato sovietico di hockey su ghiaccio: il massimo campionato di hockey su ghiaccio organizzato in Unione Sovietica, disputato tra il 1947 e il 1992
Campionato di hockey su ghiaccio della Comunità degli Stati Indipendenti: il massimo campionato di hockey su ghiaccio organizzato dalla Comunità degli Stati Indipendenti, disputato tra il 1993 e il 1996
Russian Superleague: il massimo campionato di hockey su ghiaccio organizzato dalla Russia, disputato tra il 1997 e il 2008
Kontinental Hockey League: il massimo campionato di hockey su ghiaccio organizzato dalla Russia e che comprende squadre di altre Nazioni, disputato a partire dal 2009